Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2017 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. Februar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Dubai